Рома́н Серге́евич Фили́ппов (24 января 1936, Симферополь, Крымская АССР, СССР — 18 февраля 1992, Москва, Россия) — советский актёр театра и кино; народный артист РСФСР (1987), заслуженный артист Белорусской ССР (1967).

Биография 
Родился 24 января 1936 года в Симферополе в семье актёров Первого Советского театра (а в прошлом — Ленинградского Большого Драматического Театра) Сергея Александровича Филиппова и Анны Григорьевны Кудерман, умершей во время родов. До трёх лет его воспитывала бабушка. В 1939 году вдовый отец женился повторно, и семья, забрав Рому, переехала в Горький.

В ранние годы увлекался шахматами (был кандидатом в мастера спорта по шахматам), много читал, любил русскую литературу. Писал стихи, хорошо играл на бильярде. Обладал редким от природы, низким грудным голосом — басом-профундо. Был большим острословом. Однажды, перед вылетом на гастроли на Дальний Восток, сутки просидев в аэропорту «Домодедово», изрёк: «Это не Домодедово, а Детдомово!». А когда перегруженный самолёт вяло стал набирать высоту, мокрый от духоты и жары Роман сообщил: «Так долго набирать высоту — это низость!». Рост актёра был 193 см. Помимо белорусского, свободно владел польским и немецким языками, на английском языке играл в спектакле Peter the Great, на украинском — в «Варшавской мелодии» (в Киевском академическом театре).

Большую роль в его дальнейшей творческой судьбе сыграла встреча с актрисой Малого театра Верой Пашенной, приехавшей в Горький с труппой театра на смотр молодых дарований, а администрация школы, где учился Роман, попросила прослушать учеников на предмет определения у них сценического таланта. На просмотр пришёл и десятиклассник Филиппов, в жизни говоривший густым оперным басом. Пашенная только взглянула на него и тут же воскликнула, что ему нужно идти в театральное. После этого Филиппов, ранее даже и не помышлявший об артистической карьере, решает посвятить свою судьбу сцене. В 1953 году он окончил среднюю школу и поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина на курс Веры Пашенной. Его сокурсниками во время учёбы были Алексей Эйбоженко, Юрий Соломин и Виктор Борцов.

В 1957 году получил актёрское образование и был принят в штат Малого театра, в котором проработал до 1960 года. Из-за разногласий с главным режиссёром театра М. И. Царёвым был вынужден уйти из театра. Новыми местами работы для Романа Сергеевича в будущем станут:

 в 1960—1961 годах — Московский драматический театр имени А. С. Пушкина;
 в 1961—1962 — Москонцерт, в 1962 году одновременно работал по совместительству во Всероссийском гастрольно-концертном объединении, где играл в спектакле «Пришедший в завтра» по произведениям Владимира Маяковского, поставленный Иоакимом Шароевым;
 в 1962—1969 годах — Национальный академический театр имени Янки Купалы в Минске. Благодаря лингвистическим способностям, Филиппов быстро преодолел языковый барьер и стал одним из ведущих актёров этого театра. Здесь им были сыграны Белугин в «Женитьбе Белугина», Астров в «Дяде Ване», Сатин в «На дне», Журден в «Мещанине во дворянстве» и другие роли.

В 1969 году возвращается в Малый театр и служит в нём до конца жизни. В кино — с 1954 года (первая роль — в фильме «Чемпион мира»). Во время работы в Минске начинает профессионально увлекаться переводами на белорусский язык, умение говорить на котором для актёра было жизненно необходимым при трудоустройстве в национальный театр (изучил за короткий срок — 2 недели).

Принимал участие в озвучивании мультфильмов, автор текстов к песням из кинофильмов. С начала 1970-х годов и до самой смерти Филиппов был главным Дедом Морозом страны, поздравляющим всех советских детей на самой главной Ёлке — Кремлёвской. С 1987 года преподавал в ГИТИСе художественное слово, в 1988 году ему было присвоено учёное звание доцента. Виктор Борцов рассказывал о нём так: «Он был настолько разносторонен — это шахматы всё время, на уровне мастеров, Суетин в гримёрке, ещё какие-то мастера там, это всё во время спектакля. Тут же преферанс. Он оставил стихов столько, посвящённых половине труппы, очень смешных. И когда банкет, всегда просили: „Рома, прочти!“».

Скончался 18 февраля 1992 года вследствие тромбоэмболии. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (участок № 2).

Семья 

Мачеха — Ирина Сергеевна Филиппова.

Жена (с 1962 года) — Екатерина Андреевна Филиппова (1941—2016). Дочь — Анна.

Творчество

Роли в театре

Малый театр 
 1975 — «Лес» А. Н. Островского. Режиссёр: И. В. Ильинский — Геннадий Демьянович Несчастливцев
 1975 — «Русские люди» Константина Симонова. Режиссёр: Борис Равенских — Иван Иванович Глоба
 1977 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Режиссёр: М. И. Царёв — Сергей Сергеевич Скалозуб
 1986 — «Недоросль» Д. И. Фонвизина. Режиссёр: Виталий Иванов — Скотинин
 1988 — «Долгий день уходит в ночь» Юджина О’Нила. Режиссёр: Сергей Яшин — Отец

Роли в кино 

 1954 — Чемпион мира — борец
 1959 — Зелёный фургон — Федька Бык
 1960 — Впереди — крутой поворот — Николай
 1960 — Человек не сдаётся — Пауль
 1961 — Девчата — Вася Зайцев, друг Ильи, Игната и Алёшки, лесоруб
 1962 — 49 дней
 1962 — Улица младшего сына — дядя Яша
 1964 — Криницы — Пётр
 1964 — Рогатый бастион — Тисаков
 1965 — Любимая — грузчик мебели
 1966 — Город мастеров — барон
 1966 — Три толстяка — Просперо, оружейник
 1966 — Саша-Сашенька — милиционер
 1966 — Чужое имя — немец-конвоир
 1968 — Бриллиантовая рука — Евгений Николаевич Ладыженский
 1968 — По Руси — Коновалов
 1968 — Надпись на срубе — Иван, рыбак
 1970 — Два дня чудес — пациент в очереди (нет в титрах)
 1971 — Драма из старинной жизни — Прохор, дворник
 1971 — Джентльмены удачи — «Никола Питерский», уголовник
 1971 — Старики-разбойники — грабитель
 1971 — Телеграмма — эпизод
 1971 — Конец Любавиных — Федя
 1971 — 12 стульев — Ляпис-Трубецкой, поэт
 1971 — Тени исчезают в полдень — Демид Меньшиков, младший брат Филиппа, дядя Наташи
 1972 — Визит вежливости — Пансо-младший, житель древней Помпеи
 1973 — Кортик — Филин, отец Борьки, завскладом 1973 — Тёща — Вася 1974 — Любовь земная — директор цементного завода 1975 — Лес — Геннадий Демьянович Несчастливцев 1976 — В одном микрорайоне — Вася Мосолов 1977 — Судьба — Батурин 1977 — Моя судьба
 1977 — Весь мир в глазах твоих — простуженный 1977 — Горе от ума — Скалозуб 1978 — Живите в радости — снабженец 1978 — По улицам комод водили — Булыжников, сантехник 1978 — Баламут — Фёдор (Федя) Парамонов, муж Зины, отец трех сыновей, колхозник 1978 — Дипломаты поневоле — Остапчук 1978 — Сибириада — Чернохвостиков 1978 — Ералаш (выпуск № 16, сюжет «Царевна-Несмеяна») — палач 1979 — Возьми меня с собой — Афанасий (Афоня) 1979 — Дикая охота короля Стаха — пан Дуботовк 1979 — Поэма о крыльях — Сибиряк-купец 1980 — В начале славных дел — Ромодановский 1980 — Юность Петра — Ромодановский 1981 — Доходное место — Аким Акимович Юсов 1982 — Чародеи — Юлий Цезаревич Камнеедов, заместитель Сатанеева 1982 — Срочно… Секретно… Губчека — Пушкарев, есаул 1982 — Суббота и воскресенье (к/м) — доктор 1982 — Женатый холостяк — Степан Кузьмич, жених Зайцевой, отец трех детей, шофёр, водитель автобуса 1983 — О странностях любви — Солтан-Хамид 1985 — Дети солнца — Роман 1986 — Борис Годунов — Иов, патриарх 1986 — Пётр Великий / Peter the Great (сериал) — Данила Меншиков 1987 — Акселератка — Вовчик 1988 — Мисс миллионерша — Кузьма Егорыч 1989 — Сувенир для прокурора — милиционер 1989 — Вход в лабиринт — Беловол 1990 — Аферисты — дьякон 1990 — Чертовы куклы — импресарио 1990 — Очаровательные пришельцы — Никита 1990 — Захочу — полюблю — Матвей Карпович 1991 — Хищники — Иван Иванович, следователь 1991 — Действуй, Маня! — генерал 1991 — Говорящая обезьяна — Щука 1991 — Маэстро с ниточкой — Спец 1991 — Призраки зелёной комнаты — Альфред Лазерс/Джо Стоукс 1991 — Господня рыба — пьяница 1992 — Господа артисты — губернатор 1993 — Аляска Кид — пьяный в баре 1993 — Чертовы куклы — Виталий Христофорович, тренер по прыжкам с парашютом 1993 — Заложники «Дьявола» — Анатолий Филиппович, генерал-майор милиции, начальник УВД края Роли на телевидении 
 1971 — Двадцать лет спустя (телеспектакль) — Портос 1972 — Развод по-нарымски (телеспектакль) — Павел Косой 1977 — «Джентльмены, которым не повезло»

 Озвучивание 
 1978 — «Невероятные приключения Буратино и его друзей» (аудиоспектакль) — Карабас-Барабас (вокал)
 1980 — солист в прологе в оригинальной записи рок-оперы «Юнона и Авось» (грамзапись фирмы «Мелодия»)
 1990 — Следствие ведут Колобки (аудиоспектакль) — ИностранецФильмы
 1966 — Большая прогулка — Мефистофель (роль Жака Бодуана)
 1971 — Телеграмма — жених (роль Станислава Садальского)
 1977 — Юлия Вревская — священник в Исаакиевском соборе (нет в титрах)
 1980 — За спичками — Партанен, фермер (роль Лео Ластумяки)
 1982 — Гонки по вертикали — проживающий в комнате Сытникова (роль Владимира Мишакова)
 1982 — Василий Буслаев — Андрон Многолетище (роль Дмитрия Орловского)
 1984 — ТАСС уполномочен заявить… — Фрэнк, грубый полицейский (роль Юрия Наумцева)

Мультфильмы
 1973 — Спасибо — шахтёр 1973 — Волшебник Изумрудного города — Людоед / медведь Топотун 1974 — Лечение Василия (Весёлая карусель № 6) — Василий, великан 1975 — Волшебный мешочек — медведь 1975 — Конёк-Горбунок — Гаврило, младший брат Данила и старший брат Ивана / один из банщиков (нет в титрах)
 1975 — Василиса Микулишна — слуга князя (нет в титрах)
 1975 — Верните Рекса — Иван Филиппович, конюх в аэропорту (нет в титрах)
 1975 — Лиса и медведь — медведь 1977 — Чемпион в лесу — слон 1978 — Краденое солнце — медведь 1978 — Солнечный зайчик — Михайло, старый медведь 1978 — Последняя невеста Змея Горыныча — воевода 1982—1986 — Боцман и попугай — Рома, боцман 1984 — Сказка о царе Салтане — дядька Черномор 1985 — Сказ о Евпатии Коловрате — Евпатий Коловрат 1986 — Как дед за дождём ходил — Гром-водовоз 1987 — Исчезатель — бармен Нокомис 1988 — Влюбчивая ворона — медведь 1991 — На чёрный день — медведь 1992 — Шарман, Шарман! — дядюшка Крокодил''

Признание и награды 
 заслуженный артист Белорусской ССР (1967)
 орден «Знак Почёта» (04.11.1974)
 народный артист РСФСР (1987)

Примечания

Ссылки 

 Роман Филиппов. Биография

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Актёры озвучивания СССР
Артисты Москонцерта
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина
Персоналии:Национальный академический театр имени Янки Купалы
Персоналии:Малый театр Москвы
Умершие от тромбоэмболии
Похороненные на Троекуровском кладбище